Чемпионат Азии по борьбе 2021 года прошёл в городе Алма-Ата (Казахстан) 13-18 апреля. Чемпионат был 34-м по счёту. Соревнования прошли во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Ранее Алма-Ата принимала чемпионаты Азии по борьбе в 2004 и 2006 годах. Кроме того, чемпионат Азии 2014 года также проходил в Казахстане (Астана). Из-за пандемии COVID-19 команда Китая не принимала участия в соревнованиях, а женская команда Японии отказалась от участия из-за тесных контактов с носителем болезни.

Медалисты

Вольная борьба

Греко-римская борьба

Женская борьба

Таблица медалей

Примечания

Ссылки 
 

Апрель 2021 года
Международные спортивные соревнования в Алма-Ате
Международные соревнования по борьбе в Казахстане
Спорт в Казахстане в 2021 году
Чемпионаты Азии в Казахстане
Чемпионаты Азии в 2021 году